FL Fart é um clube de futebol da Noruega fundado 1934. Sua sede fica em Vang.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1934
Clubes de futebol da Noruega